La Coppa di Israele 2013-2014 è la 54ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dal 3 al 6 febbraio alla Nokia Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2013-2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
Coppa di Israele di pallacanestro maschile